Sylvesterloppet () är en löpningstävling på gatorna i São Paulo i Brasilien, som varje år springs sedan 1925 den 31 december, det vill säga Nyårsafton. Loppet, som är namngivet efter påven Silvester I, blev internationellt 1945. 1927 och 1929 vann dock Heitor Blasi, en italienare bosatt i Brasilien, som fick tillåtelse att tävla.

1953 vann Emil Zátopek från Tjeckoslovakien, och loppet blev alltmer internationellt attraktivt att vinna. Tidigare fanns bara en herrklass, men 1975 utropades av FN till Internationella kvinnoåret och då började man även med damklass. Damklassen blev redan från början internationell.

Tidigare sprangs loppet på natten mot nyår, men 1989 flyttades tävlingarna till eftermiddagen för att följa IAAF:s regler, och damerna och herrarna började springa på olika tidpunkter, klockan 15.00 respektive 17.00. För barnen finns sedan även en kortare variant, Lilla Sylvesterloppet ().

Segrare

Källor

Fotnoter

Internationella friidrottstävlingar i Brasilien
Långlopp
Nyår
Internationella sportevenemang i São Paulo
Återkommande sportevenemang i december
Återkommande sportevenemang med premiär 1925